Joseph de Lazerme peut désigner :
 Joseph de Lazerme (1741-1821), noble ayant participé aux événements de la Révolution française du côté des monarchistes ;
 Joseph, Jean, Jacques de Lazerme, dit Joseph II de Lazerme (1787-1853), fils du précédent, conseiller général et député monarchiste du département français des Pyrénées-Orientales ;
 Joseph, Ferdinand, Marie de Lazerme, dit Joseph III de Lazerme (1846-1922), petit-fils du précédent, homme politique, également monarchiste.